Osoby:
 Joseph Lyons – australijski polityk, premier tego kraju w latach 1932-1939.
Miejscowości w USA:
 Lyons – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Lyons – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Toombs
 Lyons – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Lyons – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Lyons – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Lyons – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Lyons – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
 Lyons – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Lyons – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Lyons – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 Lyons – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Linn
 Lyons – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Lyons – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
Gminy w USA:
 Lyons (ang. Lyons Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Lyons (ang. Lyons Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Lyons (ang. Lyons Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Lyons (ang. Lyons Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Lyons (ang. Lyons Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wadena
 Lyons (ang. Lyons Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Lyons (ang. Lyons Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Lyons (ang. Lyons Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth